T-5
 Пантера (танк) по советской танковой классификации
 T-5 (миноносец) — миноносец